Medved steht für:

 Alternative Bezeichnung für die Felsgruppe Na strašidlech in Tschechien

Medveď oder Medved ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Medved (* 1968), belgischer Fußballspieler
 Igor Medved (* 1981), slowenischer Skispringer
 Michael Medved (* 1948), US-amerikanischer konservativer Radiomoderator
 Tomáš Medveď (* 1973), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Medwed